Regierung Gorton steht für folgende Regierungen Australiens:

 Regierung Gorton I (1968)
 Regierung Gorton II (1968 bis 1969)
 Regierung Gorton III (1969 bis 1971)